Таити может означать:

 Таи́ти — главный остров архипелага Острова Общества и всей Французской Полинезии и самый крупный остров этого заморского сообщества в Тихом океане.
 Таитя́нский язы́к (таи́ти) — язык таитян, один из полинезийских языков.